Pierwszy rząd Valdisa Dombrovskisa (2009–2010)
 Drugi rząd Valdisa Dombrovskisa (2010–2011)
 Trzeci rząd Valdisa Dombrovskisa (2011–2014)